SOS Faim est une organisation non gouvernementale créée en 1964 à la suite d'un appel de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), active tant au Sud qu'en Europe.

En Afrique et en Amérique latine, SOS Faim lutte contre la précarité et la faim qui touche les populations rurales en soutenant l'agriculture familiale durable. Sa mission est de renforcer les capacités des paysans et des paysannes, en leur apportant une aide technique, financière et organisationnelle afin qu'ils améliorent eux-mêmes leur situation alimentaire, économique et sociale de façon durable, et puissent finalement devenir autonomes. 

SOS Faim ne travaille pas avec des expatriés mais en étroite collaboration avec des partenaires locaux tels que des organisations paysannes, des associations de producteurs ou des institutions de microfinance.

SOS Faim sensibilise et mobilise aussi les citoyens belges et européens afin d'influencer, avec ses partenaires du Sud, les politiques ayant un impact sur la faim et la pauvreté dans les pays en développement. 

La dernière campagne « N'exportons pas nos problèmes ! » de SOS Faim, menée avec une coalition d'ONG (Oxfam, Vétérinaires sans frontières, CFSI, Mon lait est local), dénonçait les pratiques aberrantes dans le secteur laitier et revendiquait plus de transparence dans la régulation de la filière pour limiter les exportations de poudres de lait européennes qui sont vendues 30% moins chères que le lait local sur le marché ouest-africain. Cette campagne a déjà provoqué des avancées réglementaires au niveau de la Commission européenne, permettant notamment, de mieux tracer ces poudres de lait ré-engraissées aux huiles végétales.

SOS Faim est basée en Belgique et est présente au Luxembourg depuis 1993. Juridiquement indépendante, SOS Faim Luxembourg soutient également une agriculture durable, notamment par la finance inclusive rurale, en vue de garantir la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud. Elle intervient dans 6 pays d'Afrique et mène également un travail d'éducation au développement et de sensibilisation des citoyens luxembourgeois, ainsi qu'un travail de plaidoyer auprès des décideurs.

Notes et références

Liens externes 
 Site institutionnel de SOS Faim
 Site de Vétérinaires sans frontières 

Association ou organisme international
Association fondée en 1964